Cayla peut désigner des personnalités, des toponymes, des entreprises.

Patronymie 

 Eric Cayla est un directeur de la photographie québécois.
 Fabrice Cayla (1953-2005) est un auteur français de jeux de société, de jeux de rôle et de livres-jeux.
 Jean-Mamert Cayla (1812-1877) est un écrivain et journaliste français.
 Léon Cayla (1881-1965) est un administrateur colonial, gouverneur général de Madagascar.
 Martin Cayla (1889-1951) est un musicien et éditeur de musique français.
 Elie Cayla (1900-1935) est un ouvrier tué par les Croix-de-Feu à Moissac.
 Philippe Cayla (1949- ) est le président du directoire d'Euronews.
 Véronique Cayla (1950- ) est une responsable d'institutions culturelles française.
Noms composés
 Adrien Cayla-Legrand est un comédien français.

Géographie 

 la Montagne du Cayla, également appelée Roc du Cayla, est un des sommets du massif de l'Aubrac, dans le Massif central ; 
 le ruisseau du Cayla qui coule dans le département du Lot ;
 plusieurs hameaux situés dans le département de l'Aveyron, sur les communes de Martrin, Bertholène, Camarès, Cassuéjouls, Cruéjouls et Saint-Cyprien-sur-Dourdou.
 dans le Gard : Le Cayla à Monoblet, entre Sauve et Anduze ; et plus à l'ouest, au sud du Vigan, Le Cayla à Avèze
 un hameau situé dans le Lot ;
 un château situé dans le département de l'Aveyron ;
 un château-musée situé dans le département du Tarn ;
 l' du Cayla situé sur la colline du Cayla, dans la commune de Mailhac à 30 km au nord-ouest de Narbonne (Aude) ;
 à distinguer du Caylar, dans l'Hérault, et du Cailar dans le Gard.

Industrie 
 une société française spécialisée dans la conception de produits et procédés innovants issus de la fermentation de microorganismes et de la biologie moléculaire.
Patronyme français
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France